Невес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Персоналии 
 Невес, Тиаго (род. 1985) — бразильский футболист, атакующий полузащитник и левый латераль.
 Невес Диас, Мишел (род. 1980) — бразильский футболист, полузащитник и нападающий.

Топонимы 
 Ас-Невес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия.
 Танкреду Невес — аэропорт расположенный в муниципалитете Конфинс, штата Минас-Жерайс.